Pustoje () steht für:

 Pustoje (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk

 Pustoje (Archangelsk), See in der Oblast Archangelsk
 Pustoje (Kaliningrad), See in der Oblast Kaliningrad
 Pustoje (Wologda), See in der Oblast Wologda

 Pustoje (Kasachstan), See in Kasachstan